Jean-Claude Bédéno Dejaure () : auteur dramatique français;
 Jean-Élie Bédéno Dejaure (1761-1799) : écrivain français, père du précédent.